"San Biagio" pode ser:

 San Biagio de Mercato, igreja
 San Biagio Saracinisco, comuna italiana do Lácio
 San Biagio della Pagnotta, igreja
 San Biagio di Callalta, comuna italiana do Vêneto
 San Biagio della Cima, comuna italiana da Ligúria
 Monte San Biagio, comuna italiana do Lácio
 San Biagio della Fossa, igreja

Desambiguações de topônimos